Дивізіон 2: 1935–36 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Галльстагаммарс СК, «Юргорден» ІФ (Стокгольм), Біллінгфорс ІК і Мальме ФФ.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і Мальме ФФ.

Турнірні таблиці

Північна група 1935–36 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||14||2||2||52||19||+33||30
|-
|2||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||11||1||6||57||34||+23||23
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІФК Еребру
|18||10||2||6||39||30||+9||22
|-
|4||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||9||2||7||54||36||+18||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Фагерста АІК]
|18||8||4||6||37||41||-4||20
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||7||2||9||33||39||-6||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Болльнес ГІФ
|18||6||3||9||27||34||-7||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||6||3||9||22||31||-9||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|18||6||3||9||35||59||-24||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||2||0||16||21||54||-33||4
|}

Східна група 1935–36 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||11||4||3||35||22||+13||26
|-
|2||style="text-align: left;"|Шерблака ІФ
|18||10||1||7||53||30||+23||21
|-
|3||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||8||5||5||34||33||+1||21
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||9||2||7||28||26||+2||20
|-
|5||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||6||5||26||28||-2||20
|-
|6||style="text-align: left;"| «Орста» СК (Стокгольм)
|18||8||2||8||39||35||+4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||7||4||7||28||29||-1||18
|- style="background:  
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||6||4||8||43||38||+5||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||5||4||9||25||36||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Вестервікс АІС
|18||1||4||13||11||45||-34||6
|}

Західна група 1935–36 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||12||4||2||48||29||+19||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||10||6||2||57||31||+26||26
|-
|3||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||8||6||4||34||31||+3||22
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||8||3||7||44||30||+14||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||6||6||6||36||34||+2||18
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Крістінегамн
|18||7||4||7||27||41||-14||18
|-
|7||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||6||5||7||38||40||-2||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Алінгсос ІФ
|18||5||3||10||37||41||-4||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||6||1||11||39||48||-9||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Ландала» ІФ (Гетеборг)
|18||1||4||13||29||64||-35||6
|}

Південна група 1935–36 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
||18||14||2||2||61||17||+44||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Гельсінгборг ІФ
||18||11||3||4||62||27||+35||25
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
||18||8||6||4||42||34||+8||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме БІ
||18||8||3||7||29||30||-1||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Геганес БК
||18||8||2||8||32||30||+2||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Енгельгольмс ІФ
||18||7||4||7||44||48||-4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
||18||7||1||10||30||57||-27||15
|-
|8||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
||18||4||6||8||17||28||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
||18||5||2||11||34||52||-18||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лессебу ГоІФ
||18||2||3||13||16||51||-35||7
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Галльстагаммарс СК - «Юргорден» ІФ (Стокгольм) 3-0, 0-3, 1-2
 Біллінгфорс ІК - Мальме ФФ  2-1, 1-4, 2-3

«Юргорден» ІФ (Стокгольм) та Мальме ФФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1935 у Швеції
1936 у Швеції